Correcto puede referirse a:
 Lo relativo a la corrección de textos o de imprenta.
 Lo bueno.
 Lo políticamente correcto
 Correcto (banda)